Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa BBVA Colsanitas) van 2011 vond plaats van 14 tot en met 20 februari in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Mariana Duque Mariño strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Duitse Julia Görges kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het zevende reekshoofd, Lourdes Domínguez Lino uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Française Mathilde Johansson in drie sets. Domínguez Lino wist voor de tweede keer het toer­nooi van Bogota op haar naam te schrij­ven, na een eerdere zege in 2006. Het was haar tweede WTA-titel, de enige van dat jaar. Zij won US$ 37.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Gisela Dulko en Edina Gallovits-Hall had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Gallovits-Hall speelde samen met Anabel Medina Garrigues, met wie zij het eerste reekshoofd vormde. Dit duo won het toer­nooi – in de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Sharon Fichman en Laura Pous Tió in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Roemeense Gallovits-Hall had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Spaanse Medina Garrigues zestien.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bogota 2011
Bogota